Компанії-випускники (Graduate companies) — Підприємства, що виконали умови виходу з інкубатора за визначений період часу. Умови виходу з інкубатора звичайно встановлюються керівництвом чи радою директорів інкубатора.

Економіка